Марьям Джацаевна Чентиева (1915, Урус-Мартан – 2000, Грозный) – ученый-исследователь чеченского языка, кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской Республики.

Биография 
Марьям Чентиева родилась в 1915 году в селении Урус-Мартан, в семье местного жителя по имени Джаца

В десятилетнем возрасте поступила в школу в детском городке, расположенном в селе Асламбековское Чеченской Автономной области, где проучилась три года, показывая хорошую успеваемость. Потом была направлена на подготовительные курсы в индустриальный политехникум, которого Марьям успешного окончила в 15-летнем возрасте.

Трудовую деятельность начала в 1930 году, заняв должность инструктора по работе среди женщин. В том же году вступила в ВЛКСМ.

В конце 1931 года была направлена в Москву на учёбу в Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской. Там окончила два курса дошкольного факультета.

В 1934 году перевелась в аспирантуру Центрального научно-исследовательского педагогического института национальностей по специальности «языковед», где познакомилась с будущим мужем с Хасмагомедом Магомаевым.

После того как в 1936 году Марьям окончила аспирантуру, их семья переехала в Чечено-Ингушскую республику. Спустя месяц устроилась научным работником в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте языка, истории и литературы.

В 1938—1940 годах заведующая языковым сектором Чечено-Ингушского научно-исследовательского института.

С 1939 года член пленума Молотовского КСМ и кандидат в члены партии. Ровно через год получила партбилет и стала членом ВКП(б).

В декабре 1939 года избрана депутатом и членом горисполкома.

С 1940 года — народный комиссар просвещения Чечено-Ингушской АССР.

В 1942 году была обвинена в связях с главарём повстанческой организации Майрбеком Шериповым и арестована, после чего доставлена в Москву. Однако Марьям удалось доказать свою невиновность и через семь месяцев она была освобождена. Спустя девять месяцев был санкционировал её новый арест. Следственное дело снова развалилось и Марьям удалось выйти на свободу. К этому времени все чеченцы уже были высланы в Казахстан.

После освобождения перебралась из Чечено-Ингушской Республики в Казахстан, где прожила до 1958 года.

По возвращении в Грозный защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Звуковой состав чеченского литературного языка и история чечено-ингушской письменности», став первой чеченкой, получившей звание кандидата наук.

В 1991 году проработала в должности заместителя директора по науке Чечено-Ингушского филиала Научно-исследовательского института национальных школ Министерства просвещения РСФСР.

Погибла в 2000 году в ходе боёв за Грозный между федеральными войсками и силами ЧРИ.

Семья 
Отец – Джаца, принадлежал к роду «Ӏаппаз-некъе» (Гендаргеной),  мать – Зулихан, татарка по национальности.

См. Также 

 Зулай Хамидова — доктор филологических наук.
 :Категория:Чеченский язык

Примечания

Литература

Ссылки 
 Слово о великой женщине.

Кандидаты филологических наук
Преподаватели Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы